Maciej Rybiński (duchowny) (1566-1612)
 Maciej Rybiński (generał) (1784-1874)
 Maciej Rybiński (dziennikarz) (1945-2009)